«Дре́вние» () — американский телесериал, разработанный Джули Плек, стартовавший 3 октября 2013 года. Это спин-офф шоу «Дневники вампира», в центре которого находятся несколько основных персонажей из сериала.

10 мая 2017 года сериал был продлён на пятый сезон, который стал финальным. В мае 2018 года был заказан спин-офф сериала под названием «Наследие», центральной героиней которого является Хоуп Майклсон.

Сюжет 
В сериале рассказывается о трёх древних, первородных вампирах: Клаусе (Джозеф Морган), Элайдже (Дэниел Гиллис) и Ребекке (Клэр Холт), которые переезжают в Новый Орлеан. Выясняется, что оборотень Хэйли (Фиби Тонкин) беременна от Клауса. Клаус намерен сместить своего протеже Марселя (Чарльз Майкл Дэвис), управляющего теперь Новым Орлеаном, и вернуть себе город, который когда-то основал. У Клауса и Хейли рождается дочь Хоуп, которую вся первородная семья стала защищать. Также они встречают свою старшую сестру, ведьму Фрею Майклсон (Райли Воулкел), которую уже тысячу лет все считали мертвой. Она присоединится к первородной семье и будет помогать им бороться против их врагов.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

{| class="wikitable sortable" border="1"
! rowspan="2" |Актёр
! rowspan="2" |Персонаж
! colspan="5" |Появление в сезонах
|-
!1
!2
!3
!4
!5
|Эпизоды
|-

Производство 
The CW заказал съемки встроенного в оригинальный сериал пилотного эпизода 11 января 2013 года, который транслировался в апреле 2013 года. 26 апреля 2013 года канал дал зелёный свет пилоту и заказал съемки сериала для трансляции в сезоне 2013—2014. 13 февраля 2014 года шоу было продлено на второй сезон. 11 января 2015 года канал продлил сериал на третий сезон, который стартовал 8 октября 2015 года. 11 марта 2016 года сериал был продлён на четвёртый сезон. 10 мая 2017 года сериал был продлен на пятый сезон, который станет для сериала финальным.

Эпизоды

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Телесериалы-спин-оффы
Телесериалы на английском языке
Подростковые драмы США
Программы телеканала The CW
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы CBS Paramount Television
Дневники вампира
Телесериалы Alloy Entertainment
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Луизиане
Телесериалы США, завершённые в 2018 году